Paya Pasir (Tebing Syahbandar), een plaats in Indonesië
Paya Pasir (Medan Marelan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing